Хардстайл:

 Хардстайл — стиль музыки, который возник из комбинации транса и хардкора.
 Хардстайл — один из стилей танцевального движения Тектоник.